Кубок Англии 1929/1930 () — 55-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем турнира в первый раз в своей истории стал лондонский клуб «Арсенал», в финале победивший «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0.

Календарь турнира

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира в борьбу вступил 41 клуб из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, 24 клуба из нижних дивизионов, не входящих в Футбольную лигу, но прошедших квалификационные раунды, и клуб Третьего северного дивизиона «Йорк Сити», прошедший квалификацию. «Кристал Пэлас» и «Суиндон Таун» получили прямые путёвки в третий раунд. Также в первый раунд были приглашены клубы «Мансфилд Таун» и «Илфорд», не входящие в Футбольную лигу.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 30 ноября 1929 года. Семь из них закончились вничью, а их переигровки состоялись на следующей неделе. Из них две также закончились вничью и потребовали вторых переигровок.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 14 декабря 1929 года. В трёх матчах была зафиксирована ничья, переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу за трофей вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также 2 клуба из Третьего дивизиона («Кристал Пэлас» и «Суиндон Таун»). Также в этот раунд получил приглашение любительский клуб «Коринтиан».

32 матча третьего раунда прошли в субботу, 11 января 1930 года. Восемь из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе. Для выявления победителя пары «Коринтиан» — «Миллуолл» потребовалось две переигровки.

Четвёртый раунд 
16 матчей четвёртого раунда прошли в субботу, 25 января 1930 года. В пяти из них победитель не был выявлен, переигровки прошли на следующей неделе. Противостояние «Мидлсбро» и «Чарльтон Атлетик» потребовало двух переигровок.

Пятый  раунд 
Восемь матчей пятого раунда прошли в субботу, 15 февраля 1930 года. Один из них закончился ничьей, это была игра между «Сандерлендом» и «Ноттингем Форест». Переигровка состоялась 19 февраля.

Шестой раунд 
Четыре матча шестого  раунда прошли в субботу, 1 марта 1930 года. Два из них закончились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 22 марта 1930 года. Матч между «Арсеналом» и «Халл Сити» закончился вничью со счётом 2:2. Переигровка состоялась через четыре дня.

Переигровка

Финал 

Финал турнира прошёл 26 апреля 1930 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Арсенал» и «Хаддерсфилд Таун». Победу со счётом 2:0 одержал лондонский клуб.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1929
Футбол в Англии в сезоне 1929/1930
Футбол в Европе в 1929 году
Футбол в Европе в 1930 году